4 steht für:

 Vier, natürliche Zahl
 4, Jahr 4 nach Christus
 4 v. Chr., das Jahr 4 vor Christus
 Renault 4, französisches Automobil

Werktitel:
 4 (Foreigner-Album) von Foreigner (1981)
 4, Album von Lipps, Inc. (1983)
 4, Album von Whigfield (2002)
 4, Album von Kumbia Kings (2003)
 4, Film von Ilja Andrejewitsch Chrschanowski (2004)
 4, Album von Dungen (2008)
 4 (Beyoncé-Album) von Beyoncé Knowles (2011)

Siehe auch:
 4.0 (Begriffsklärung)
 Typ 4 (Begriffsklärung)
 
 IV (Begriffsklärung)
 Vier (Begriffsklärung)